De Football League Cup 2014/15, ook bekend als de Capital One Cup  door de sponsorovereenkomst met Capital One, is de 55ste editie van de League Cup. De winnaar plaatst zich voor de derde kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2015/16. De titelhouder is Manchester City, die Sunderland versloeg in de vorige editie van de League Cup. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Kalender

Eerste ronde 
De loting voor de eerste ronde vond plaats op 17 juni 2014. De wedstrijden werden gespeeld op 11, 12 en 13 augustus 2014.

Tweede ronde 
De 35 winnaars van de eerste ronde worden vergezeld door 13 teams uit de Premier League en twee teams uit de Championship. De overige 7 teams uit de Premier League die uitkomen in de UEFA Champions League of Europa League stromen pas in de derde ronde in.

De loting voor de tweede ronde vond plaats op 13 augustus 2014. De wedstrijden werden gespeeld op 26 en 27 augustus 2014.

Derde ronde
De zeven Premier League teams die uitkomen in de Europese club competities (UEFA Champions League of Europa League) – titelhouder Manchester City, Arsenal, Chelsea, Everton, Hull City, Liverpool en Tottenham Hotspur – stromen deze ronde in. Zij werden vergezeld door de 25 winnaars uit de tweede ronde.

De loting voor de derde ronde vond plaats op 27 augustus 2014. De wedstrijden werden gespeeld op 23 en 24 september 2014.

Vierde ronde 
De loting voor de vierde ronde vond plaats op 24 september 2014. De wedstrijden werden gespeeld op 28 en 29 oktober 2014.

Vijfde ronde 
De loting voor de vijfde ronde vond plaats op 29 oktober 2014. De wedstrijden werden gespeeld op 16 en 17 december 2014.

Halve finale
De loting voor de halve finales vond plaats op 17 december 2014. De heenwedstrijden werden gespeeld op 20 en 21 januari 2015 en de returns op 27 en 28 januari 2015.

Heenwedstrijd

Return

Finale

Zie ook
FA Cup 2014/15

2015
Bekervoetbal 2014/15